Il nome Montesquieu (dall'occitano mont esquiu , "monte aspro, selvaggio") può identificare:

Località
 Montesquieu – comune soppresso, oggi parte del comune di Montesquieu-Guittaut nel dipartimento dell'Alta Garonna;
 Montesquieu – comune nel dipartimento dell'Hérault;
 Montesquieu – comune nel dipartimento del Lot e Garonna;
 Montesquieu – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna;
 Montesquieu-Avantès – comune nel dipartimento dell'Ariège;
 Montesquieu-des-Albères – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali;
 Montesquieu-Guittaut – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna;
 Montesquieu-Lauragais – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna;
 Montesquieu-Volvestre – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna.

Persone
 Montesquieu – filosofo francese (nome completo: Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu).